Jméno a příjmení Jan Benda má více nositelů:

 Jan Benda (malíř) (1897–1967) – malíř a ilustrátor
 Jan Benda (1933–1999) – český politik
 Jan Benda (hokejista) (* 1972) – německý hokejista českého původu
 Jan Jiří Benda (1714–1752) – český houslista a skladatel
 Jan Jiří Benda (otec) (1682–1757) – tkadlec a vesnický muzikant